Белоно́совка — деревня Березнеговатского сельсовета Добринского района Липецкой области (до 2010 года входила в Георгиевский сельсовет).

Расположена на берегах реки Плавицы; в Белоносовке через неё переброшен мост. В 1 км южнее проходит граница с Воронежской областью.

Возникло в середине XVIII века. В документах 1782 года о ней сказано так: «д. Нижняя Плавица, Белоносовка тож, 7 дворов». Первое название говорит о том, что она расположена на берегу Плавицы ниже села Верхняя Плавица (ныне в Воронежской области). Нынешные название неясно.

Население

Объекты культурного наследия 
 Курганная группа (5 насыпей)

Примечания 

Населённые пункты Добринского района